Бузоев — осетинская фамилия. Известные носители:
 Бузоев, Аслан Владимирович (род. 1970) — российский бильярдист.
 Бузоев, Дзембат Тохович — советский и российский педагог.